Central steht für:
 Central (Solingen), Ortsteil von Solingen, Nordrhein-Westfalen, siehe Zentral (Solingen)
 Central (Zürich), Platz in Zürich, Schweiz 
 Café Central, Wien
 Central Krankenversicherung, siehe Generali Deutschland Krankenversicherung
 Central-Kunstpreis, siehe Kölnischer Kunstverein
 Central Standard Time, Zeitzone, siehe Zeitzone #Central
 Central Automobile Company, ehemaliger US-amerikanischer Automobilhersteller
 Central Car Company, ehemaliger US-amerikanischer Automobilhersteller
 Central Motor Company, ehemaliger US-amerikanischer Automobilhersteller

Verwaltungseinheiten:
 Central (Kenia), Provinz in Kenia
 Central (Salomonen), Provinz der Salomonen
 Central District (Botswana) in Botswana
 Central Division (Fidschi) in Fidschi
 Central Province (Papua-Neuguinea) auf Papua-Neuguinea
 Central Region (Ghana) in Ghana
 Central Region (Malawi) in Malawi
 Central Scotland in Schottland
 Departamento Central in Paraguay
 Zentral (Singapore), Distrikt von Singapur
 Zentralprovinz (Sambia) in Sambia
 Zentralprovinz (Sri Lanka) in Sri Lanka

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Central (Alabama)
 Central (Arizona)
 Central (Arkansas)
 Central (Idaho)
 Central (Illinois)
 Central (Indiana)
 Central (Kalifornien)
 Central (Kansas)
 Central (Louisiana)
 Central (Michigan)
 Central (Minnesota), im Koochiching County
 Central (North Carolina)
 Central (Pennsylvania)
 Central (South Carolina)
 Central (Tennessee)
 Central (Texas)
 Central (Utah)
 Central (West Virginia)

Orte in anderen Ländern:
 Central (Bahia) in Brasilien
 Central (Hongkong)
 Swakopmund-Central, Stadtteil von Swakopmund, Namibia
 Windhoek-Central, Stadtteil von Windhoek, Namibia

im NRHP gelistete Objekte:
 Central Academy, in Palatka, Florida, ID-Nr. 98001348
 Central Aguirre Historic District, in Salinas, Puerto Rico, ID-Nr. 02001208
 Central Assurance Company, in Columbus, Ohio, ID-Nr. 86003421
 Central Avenue Bridge, in Batesville, Arkansas, ID-Nr. 09001248
 Central Avenue Commercial Historic District, in East Orange, New Jersey, ID-Nr. 83001600
 Central Avenue-Center Cemetery Historic District, in East Hartford, Connecticut, ID-Nr. 93000289
 Central Bank and Trust Co., in Hessmer, Louisiana, ID-Nr. 98000439
 Central Bank and Trust Company, Mansura, in Mansura, Louisiana, ID-Nr. 05000933
 Central Banking and Security Company, in Parkersburg, West Virginia, ID-Nr. 82005126
 Central Bethlehem Historic District, in Bethlehem, Pennsylvania, ID-Nr. 72001131
 Central Block, in Pierre, South Dakota, ID-Nr. 88003201
 Central Block Building, in Chattanooga, Tennessee, ID-Nr. 95000293
 Central Branch, National Home for Disabled Volunteer Soldiers, in Dayton, Ohio, ID-Nr. 03001412
 Central Building, in Brookings, Oregon, ID-Nr. 80003309
 Central Building of the Columbus Young Men's Christian Association, in Columbus, Ohio, ID-Nr. 93000402
 Central Building, Public Library, in Portland, Oregon, ID-Nr. 79002129
 Central Building, State Lunatic Asylum, in Milledgeville, Georgia, ID-Nr. 78000960
 Central Business District, in Claremont, New Hampshire, ID-Nr. 78003454
 Central Carondelet Historic District, in St. Louis, Missouri, ID-Nr. 06000064
 Central Catonsville and Summit Park Historic District, in Catonsville, Maryland, ID-Nr. 06001186
 Central Cole Camp Historic District, in Cole Camp, Missouri, ID-Nr. 02000355
 Central College Presbyterian Church, in Westerville, Ohio, ID-Nr. 80004068
 Central Colored School, in Louisville, Kentucky, ID-Nr. 76000901
 Central Commercial and Railroad Historic District, in Greenwood, Mississippi, ID-Nr. 85003463
 Central Core Historic District, in Citronelle, Alabama, ID-Nr. 89002424
 Central Court Historic District, in Indianapolis, Indiana, ID-Nr. 04001101
 Central Creditors Association Building, in Casa Grande, Arizona, ID-Nr. 85000882
 Central Dairy Building, in Columbia, Missouri, ID-Nr. 04001519
 Central Dakota Flouring Mill Grain Elevator, in Arlington, South Dakota, ID-Nr. 02000573
 Central Diner, in Providence, Rhode Island, ID-Nr. 09001231
 Central Embarcadero Piers Historic District, in San Francisco, Kalifornien, ID-Nr. 02001390
 Central Falls Congregational Church, in Central Falls, Rhode Island, ID-Nr. 76000042
 Central Falls Mill Historic District, in Central Falls, Rhode Island, ID-Nr. 76000007
 Central Falmouth Historic District, in Falmouth, Kentucky, ID-Nr. 83002847
 Central Frankfort Historic District, in Frankfort, Kentucky, ID-Nr. 09000570
 Central Garage, in Orleans, New York, ID-Nr. 96001172
 Central Gardens Historic District, in Memphis, Tennessee, ID-Nr. 82004040
 Central Geneva Historic District, in Geneva, Illinois, ID-Nr. 79000845
 Central Gloucester Historic District, in Gloucester, Massachusetts, ID-Nr. 82001881
 Central Graded School, in Union, South Carolina, ID-Nr. 78002534
 Central Grammar School, Old, in Haines City, Florida, ID-Nr. 94000160
 Central Handley Historic District, in Fort Worth, Texas, ID-Nr. 01001472
 Central Hastings Historic District, in Hastings, Nebraska, ID-Nr. 03000795
 Central Headframe, in Ducktown, Tennessee, ID-Nr. 92001073
 Central Heating Plant, in Washington, DC, ID-Nr. 07000637
 Central High School & Boys Vocational School, in South Bend, Indiana, ID-Nr. 85001206
 Central High School Gymnasium, in Evansville, Indiana, ID-Nr. 82005211
 Central High School Neighborhood Historic District, in Little Rock, Arkansas, ID-Nr. 96000892
 Central Hotel, in Mount Joy, Pennsylvania, ID-Nr. 73001637
 Central Hotel, Hackedorn and Zimmerman Building, in Galion, Ohio, ID-Nr. 76001386
 Central House Hotel, in Boscobel, Wisconsin, ID-Nr. 96001361
 Central IND Substation, in New York, New York, ID-Nr. 06000019
 Central Institute for the Deaf Clinic and Research Building, in St. Louis, Missouri, ID-Nr. 04001163
 Central Instrumentation Facility, in Kennedy Space Center, Florida, ID-Nr. 99001635
 Central Intermediate School, in Honolulu, Hawaii, ID-Nr. 03001049
 Central Iuka Historic District, in Iuka, Mississippi, ID-Nr. 91001577
 Central Kentucky Blue Grass Seed Co., in Lexington, Kentucky, ID-Nr. 05000790
 Central Kentucky Lunatic Asylum, in Anchorage, Kentucky, ID-Nr. 83002646
 Central La Grange Historic District, in La Grange, Kentucky, ID-Nr. 88001316
 Central Leaksville Historic District, in Eden, North Carolina, ID-Nr. 86003376
 Central Library (Indianapolis-Marion County Public Library), in Indianapolis, Indiana, ID-Nr. 75000045
 Central Louisiana State Hospital Dairy Barn, in Pineville, Louisiana, ID-Nr. 86001078
 Central Ludlow Historic District, in Ludlow, Kentucky, ID-Nr. 84000526
 Central Market, in Lancaster, Pennsylvania, ID-Nr. 72001127
 Central Methodist Church, in Spartanburg, South Carolina, ID-Nr. 03001002
 Central Methodist College Campus Historic District, in Fayette, Missouri, ID-Nr. 80002357
 Central Mills Historic District, in Southbridge, Massachusetts, ID-Nr. 89000595
 Central Mine Historic District, in Central, Michigan, ID-Nr. 74000991
 Central Mine Methodist Church, in Central, Michigan, ID-Nr. 70000278
 Central Motor and Finance Corporation Building, in Topeka, Kansas, ID-Nr. 82002673
 Central National Park Building, in Peoria, Illinois, ID-Nr. 78003450
 Central National Tower, in Battle Creek, Michigan, ID-Nr. 08000218
 Central Neighborhood Historic District, in Traverse City, Michigan, ID-Nr. 79001154
 Central New Bedford Historic District, in New Bedford, Massachusetts, ID-Nr. 80000430
 Central New York Telephone and Telegraph Building, in Syracuse, New York, ID-Nr. 73001234
 Central Norristown Historic District, in Norristown, Pennsylvania, ID-Nr. 84000321
 Central of Georgia Depot, in Andalusia, Alabama, ID-Nr. 84000606
 Central of Georgia Depot and Trainshed, in Savannah, Georgia, ID-Nr. 76000610
 Central of Georgia Railroad: Savannah Shops and Terminal Facilities, in Savannah, Georgia, ID-Nr. 78000970
 Central of Georgia Railway Company Shop Property, in Savannah, Georgia, ID-Nr. 70000199
 Central Office Building, in Davenport, Iowa, ID-Nr. 83002411
 Central Ohio Lunatic Asylum, in Columbus, Ohio, ID-Nr. 86000851
 Central Orphanage, in Oxford, North Carolina, ID-Nr. 88001257
 Central Owenton Historic District, in Owenton, Kentucky, ID-Nr. 84001893
 Central Pacific Railroad Depot, in Lovelock, Nevada, ID-Nr. 04000300
 Central Pacific Railroad Grade Historic District, in Park Valley, Utah, ID-Nr. 87000699
 Central Parish Church, in Yarmouth, Maine, ID-Nr. 88000892
 Central Park, in New York, New York, ID-Nr. 66000538
 Central Park Bandstand, in Ardmore, Oklahoma, ID-Nr. 06001111
 Central Park Theater, in Chicago, Illinois, ID-Nr. 05000873
 Central Park West Historic District, in New York, New York, ID-Nr. 82001189
 Central Park-North Main Street Historic District, in Charles City, Iowa, ID-Nr. 76000771
 Central Perkins County Stockyard and Weighing Station, in Bison, South Dakota, ID-Nr. 09000449
 Central Platoon School, in Brush, Connecticut, ID-Nr. 01001194
 Central Playa Grande, in Barrio Llave, Vieques, Puerto Rico, ID-Nr. 92001236
 Central Point Public School, in Central Point, Oregon, ID-Nr. 80003321
 Central Police Station, in St. Joseph, Missouri, ID-Nr. 09000887
 Central Power Plant, in Jenkins, Kentucky, ID-Nr. 77001639
 Central Powerhouse, in Witherbee, New York, ID-Nr. 95000591
 Central Public Library, in Washington, DC, ID-Nr. 69000290
 Central Public School, in Mingo Junction, Ohio, ID-Nr. 87000472
 Central Railroad of New Jersey, in Fanwood, New Jersey, ID-Nr. 80002521
 Central Railroad of New Jersey Freight Station, in Scranton, Pennsylvania, ID-Nr. 79002250
 Central Railroad Station, in Shreveport, Louisiana, ID-Nr. 91000622
 Central Receiving Building, in Alamogordo, New Mexico, ID-Nr. 88001566
 Central Ridgewood Historic District, in New York, New York, ID-Nr. 83001762
 Central Roanoke Historic District, in Roanoke, Texas, ID-Nr. 08000476
 Central Savings Bank, in New York, New York, ID-Nr. 83001720
 Central School Auditorium and Gymnasium, in Monte Vista, Connecticut, ID-Nr. 96000274
 Central School Campus, in De Soto, Missouri, ID-Nr. 09000813
 Central School Historic District, in Kings Mountain, North Carolina, ID-Nr. 01000513
 Central Schoolhouse (District No. 49), in Nine Mile Falls, Washington, ID-Nr. 92001040
 Central Service Station, in Rosalia, Washington, ID-Nr. 07000365
 Central Shelby Historic District, in Shelby, North Carolina, ID-Nr. 83001841
 Central Shuqualak Historic District, in Shuqualak, Mississippi, ID-Nr. 80002297
 Central Springfield Historic District, in Springfield, Illinois, ID-Nr. 78001187
 Central State Hospital Cemeteries, in Hardwick, Georgia, ID-Nr. 05000694
 Central State Hospital Historic District, in Waupun, Wisconsin, ID-Nr. 91001395
 Central Steam Heat Plant, in Spokane, Washington, ID-Nr. 96001492
 Central Street District, in Andover, Massachusetts, ID-Nr. 82000478
 Central Street School, in Central Falls, Rhode Island, ID-Nr. 79000004
 Central Synagogue, in New York, New York, ID-Nr. 70000423
 Central Technical High School, in Syracuse, New York, ID-Nr. 81000662
 Central Texas Gravel Locomotive #210, in Pine Bluff, Arkansas, ID-Nr. 07000442
 Central Theater, in Ely, Nevada, ID-Nr. 93000691
 Central Tower Building, in Youngstown, Ohio, ID-Nr. 80003146
 Central Troy Historic District, in Troy, New York, ID-Nr. 86001527
 Central Trust Building, in Camden, New Jersey, ID-Nr. 04001460
 Central Trust Company, in Camden, New Jersey, ID-Nr. 90001253
 Central Trust Company Building, in San Antonio, Texas, ID-Nr. 82004492
 Central Trust Company Buildings, in Altoona, Pennsylvania, ID-Nr. 84000271
 Central Utah Relocation Center (Topaz) Site, in Delta, Utah, ID-Nr. 07000432
 Central Vermont Railroad Headquarters, in St. Albans, Vermont, ID-Nr. 74000211
 Central Vermont Railroad Pier, in New London, Connecticut, ID-Nr. 04001551
 Central Vermont Railway Depot, in Northfield, Vermont, ID-Nr. 75000145
 Central Village Historic District, in Plainfield, Connecticut, ID-Nr. 91000949
 Central Webster Historic District, in Webster Groves, Missouri, ID-Nr. 86001329
 Central Whidbey Island Historic District, in Oak Harbor, Washington, ID-Nr. 73001869
 Central Wholesale Terminal, in Phoenix, Arizona, ID-Nr. 85002050
 Central Wisconsin Creamery, in Reedsburg, Wisconsin, ID-Nr. 84004017
 Central Wisconsin State Fair Round Barn, in Marshfield, Wisconsin, ID-Nr. 97000269
 Central Woodward Christian Church, in Detroit, Michigan, ID-Nr. 82002896
 Central Woolen Mills District, in Uxbridge, Massachusetts, ID-Nr. 84002905
 Central-Cocoanut Historic District, in Sarasota, Florida, ID-Nr. 05000599

Siehe auch:
 Central Station
 Central Street Historic District
 Central-Theater
 Central Township
 Central Islands
 Hotel Central
 Zentral